

Persone 
 Émile Boutmy – scrittore e sociologo francese
 Joop Boutmy – calciatore olandese, centrocampista
 Josse Boutmy – compositore e clavicembalista belga
 Maurice Boutmy – pilota automobilistico francese